Chesterfield County je název svou okresů ve Spojených státech amerických:
 Chesterfield County (Jižní Karolína) – okres státu Jižní Karolína
 Chesterfield County (Virginie) – okres státu Virginie